Showtime pode ser:

 Showtime - uma rede de canais de televisão por assinatura dos Estados Unidos da América.
 Showtime - filme de 2002 com Robert De Niro e Eddie Murphy. 
 Showtime - uma canção do álbum Loose, da cantora Nelly Furtado.
Showtime (Austrália) - rede de canais Showtime, mas não está relacionado aos canais dos EUA, mas seus donos tiveram de licenciar a marca para uso.
Showtime (TVA) - canal homônimo que era distribuído pela TVA no início da década de 90.
It's Showtime - programa de variedades de televisão filipino.

Desambiguação